Skørpinge stednavne i Danmark:

 Skørpinge (Havnelev Sogn) – en bebyggelse i Havnelev Sogn, Stevns Kommune
 Skørpinge (Skørpinge Sogn) – en bebyggelse i Skørpinge Sogn, Slagelse Kommune